No Mundo Maior é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1947.

Esta é a quinta obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. No Mundo Maior é também a quinta obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

É detalhadamente relatado neste livro aspectos da comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. Também são tratados assuntos referentes a desequilíbrios mentais, como epilepsia, esquizofrenia e Síndrome de Down. Ressaltando o socorro imediatamente prestado pelos trabalhadores espirituais, que evitam dentro da possibilidade, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais.

Resumo 
Nos capítulos 3 e 4, André Luiz nos dá ensinamentos de como funciona o cérebro espiritual, e suas diferenças quanto ao cérebro físico de um encarnado. Seu novo instrutor, Calderaro, lhe explica que o cérebro espiritual funciona da mesma forma que o cérebro físico, sendo susceptível as mesma vicissitudes, como as doenças mentais. Ele é ensinado como se dá a distribuição das faculdades do cérebro, segundos essas palavas: "No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes; figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução."

Já no capítulo 11, ele nos descreve uma palestra que assistiu sobre o sexo. Ele nos ensina que o sexo não é uma manifestação meramente orgânica, relação exclusivamente por troca de fluidos sexuais e prazer, o sexo, segundo ele, é uma das manifestações do Amor Universal. Sexo é uma harmonia entre dois seres que se amam.

Nos próximos capítulos, André Luiz nos descreve como se dá a vida dos doentes mentais no reino dos espíritos. Descreve também algumas missões que Calderaro, seu instrutor, realizou em sua companhia, para ajudar alguns doentes mentais. É tratado também a causa das doenças mentais no dois mundos e seus efeitos para a vida. No capítulo 16, ele vai em companhia de seu instrutor visitar um manicômio terrestre.

Nos quatro últimos capítulos do livro (do 16 ao 20), André Luiz visita, junto de uma equipe de trabalhadores espirituais, o Umbral. Ele nos descreve a loucura mental de muitos de seus habitantes. Uma das partes mais emocionantes do livro é descrita no capítulo 18, velha afeição, onde, na superfície do Umbral, encontra o seu avarento avô em purgação pelas suas faltas. Na encarnação passada, Cláudio, o avô terreno de André Luiz, após a desencarnação de sua mãe, herdou grande herança e ficou responsável pela tutela de sua irmã de criação, Ismência. Mas ele abandonou-a na rua, por isso tamanha expiação. No capítulo 19, reaproximação, André Luiz tenta reaproximar esse dois antigos irmãos de criação, prometendo para eles uma futura encarnação juntos, onde Ismênia seria sua mãe.

Capítulos 
1. Entre dois planos
2. A preleção de Eusébio
3. A Casa Mental
4. Estudando o cérebro
5. O poder do amor
6. Amparo fraternal
7. Processo redentor
8. No Santuário da Alma
9. Mediunidade
10. Dolorosa perda
11. Sexo
12. Estranha enfermidade
13. Psicose afetiva
14. Medida salvadora
15. Apelo cristão
16. Alienados mentais
17. No limiar das cavernas
18. Velha afeição
19. Reaproximação
20. No lar de Cipriana

Ver também 
Espiritismo
Chico Xavier
André Luiz

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1947
Livros de Chico Xavier